Alaholma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alholmen, Kimitoön, 
 Alaholma, Sagu,

Se även
Arholma
Alholmen

Robotskapade Finlandförgreningar